Spectron steht für:
 Spectron, Handelsname für das Antibiotikum Enrofloxacin
 Ford Spectron, Automodell der Marke Ford, siehe Ford Econovan